Giovanni Petrucci (1390-1464) – giurista e docente italiano
Giovanni Petrucci (1898-1977) – politico italiano
Giovanni Petrucci (1941) – attore e doppiatore italiano
Giovanni Petrucci – nome anagrafico del dirigente sportivo italiano Gianni Petrucci (1945)